Nikoloz Basilashvili var regerande mästare, men förlorade i den första omgången mot Roberto Bautista Agut.

Andrej Rubljov vann titeln efter att ha besegrat Stefanos Tsitsipas med 6–4, 3–6, 7–5 i finalen. Det var hans tredje titel på ATP-touren 2020.

Seedning 

 Daniil Medvedev (Första omgången)
 Stefanos Tsitsipas (Final)
 Gaël Monfils (Första omgången)
 Roberto Bautista Agut (Kvartsfinal)
 Andrej Rubljov (Mästare) 
 Fabio Fognini (Andra omgången)
 Diego Schwartzman (Drog sig ur, tävlade istället i Italian Open) 
 Karen Khachanov (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Tennys Sandgren (Kvalificerad)
  Yoshihito Nishioka (Flyttad till huvudturneringen)
  Gilles Simon (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Alexander Bublik (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Tommy Paul (Kvalificerad)
  Pablo Cuevas (Kvalificerad)
  Juan Ignacio Londero (Första kvalomgången)
  Jiří Veselý (Kvalificerad)

Kvalificerade
  Tennys Sandgren
  Jiří Veselý
  Pablo Cuevas
  Tommy Paul

Lucky losers
  Gilles Simon
  Alexander Bublik

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Hamburg European Open 2020 – Singel